A Segunda División 1939-40-es szezonja volt a bajnokság kilencedik, a spanyol polgárháború utáni első szezonja. A bajnokságban 5 csoportra osztva összesen 40 csapat szerepelt. Érdekesség, hogy a szövetség döntése értelmében rengeteg olyan csapat is kiesett, amely egyébként nem végzett kiesést érő helyen.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

Első rájátszás

Második rájátszás 

|}

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2